Gulag Orkestar é o álbum de estreia de Zach Condon, também conhecido como Beirut. O álbum foi gravado em 2005, em Albuquerque, Novo México.

Faixas

Álbuns de Beirut
Álbuns de estreia de 2006